Andreas Grill kan syfta på flera personer:
Andreas Grill (politiker), en bruksägare och politiker född 1827
Andreas Grill (musiker), en kompositör och musiker som gjort musik till bland annat TV-serien Grotesco